Sören (Holstein), een plaats in de Duitse deelstaat Holstein
Sören (Kalix), een plaats in de Zweedse gemeente Kalix
Sören (voornaam), een Scandinavische jongensnaam